Screaming Eagles kan syfta på:

 Screaming Eagles – det inofficiella namnet på en amerikansk armédivision, se 101st Airborne Division
 Cape Breton Screaming Eagles – ett kanadensiskt ishockeylag
 Philadelphia Blazers – ett ishockeylag som unsprungligen var tänkt att baseras i Florida under namnet Miami Screaming Eagles